Volleyball kan syfta på:

 Volleyball (datorspel) – till Nintendo Entertainment System 1986

Se även
 Volleyboll – en lagsport där syftet är att slå en boll till marken på motståndarens planhalva